Het ATP-toernooi van Metz 2004 (met de officiële naam Open de Moselle 2004) werd gespeeld van 11 tot en met 17 oktober 2004. Toernooilocatie: de indoor hardcourtbanen van het Palais Omnisport des Arenes de Metz in de Franse stad Metz.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz